Billie Jean King e Betty Stöve hanno battuto in finale Judy Dalton e Françoise Dürr 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Betty Stöve (Campionesse)
 Rosie Casals /  Virginia Wade (quarti di finale)

 Judy Dalton /  Françoise Dürr (finale)
 Evonne Goolagong /  Nell Truman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1972